Освајачи олимпијских медаља у атлетици за мушкарце у дисциплини маратон, нису на свима Олимпијским играма трчали једнаку дужину стазе. Дужина маратонске стазе је варирала док се није усталила на Олимпијским играма 1924. у Паризу, на садашњих 42.195 м. Раније дужине су износиле:
 1896: 40.000 м (отприлике)
 1900: 40.60 м
 1904: 40.000 м
 1906: 41.860 м
 1908: 42.195 м
 1912: 40.200 м
 1920: 42.750 м

Освајачи олимпијских медаља у маратону приказани су у следећој табели, а резултати су дати у сатима:

Биланс медаља, мушки маратон

Види још 
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици — маратон за жене

Референце 

hr:Osvajači olimpijskih medalja u atletici, muški, maraton
nl:Lijst van Olympische Kampioenen/Atletiek (heren)
pl:Medaliści Igrzysk Olimpijskich w lekkoatletyce
pt:Lista de medalhados olímpicos em atletismo (homens)
ru:Список олимпийских медалистов по лёгкой атлетике (мужчины)